Passatore ima više značenja:
 Passatore, Bologna
 Passatore, Cuneo